Il singolare del torneo di tennis WTA Bayonne 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Manuela Maleeva-Fragniere che ha battuto in finale Leila Meskhi 4–6, 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Manuela Maleeva-Fragniere (campionessa)
 Leila Meskhi (finale)
 Nathalie Tauziat (semifinali)
 Radka Zrubáková (quarti di finale)

 Julie Halard (quarti di finale)
 Andrea Strnadová (secondo turno)
 Rachel McQuillan (semifinali)
 Eva Švíglerová (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bayonne 1991